Héraion signifie « temple d'Héra ». Des héraions ont été construits dans de nombreux lieux de Méditerranée.

Principaux héraions 
 Le  à Agrigente
 L'héraion d'Argos, à trois kilomètres au sud-est de Mycènes et  au nord de Tyrinthe. Le temple primitif en bois fut détruit par un incendie en -423. Le nouveau temple, qui contenait la statue chryséléphantine de Polyclète, fut construit vers -416.
 L'
 Le  à Crotone
 L'
 
 Le temple d'Héra (ou «  ») à Métaponte
 Le temple d'Héra à Olympie
 L'héraion de Paestum, connu sous le nom de « basilique »
 Le  à Paestum, dit « temple de Poséidon »
 L'héraion à l'embouchure de la Sele, près de Paestum
 L'héraion de Perachora, situé dans une crique du golfe de Corinthe
 L'
 L'héraion de Samos
 L', dit « temple E », le mieux conservé des temples de Sélinonte.

Voir aussi

Bibliographie 
 Howatson, M. C., Dictionnaire de l'Antiquité : mythologie, littérature, civilisation, Paris, Robert Laffont, 1993.

Articles connexes 
 Héra
 Temple grec
 Religion grecque antique
 Sanctuaire grec

Lien externe 

Temple de la Grèce antique
Homonymie de toponyme